Südbahnhof steht für folgende Bahnhöfe:

in Deutschland:
 Bahnhof Chemnitz Süd
 Haltepunkt Darmstadt Süd
 Bahnhof Dortmund Süd
 Bahnhof Frankfurt (Main) Süd
 Bahnhof Heilbronn Süd
 Bahnhof Köln Süd
 Bahnhof Mainz Süd, früherer Name für Bahnhof Mainz Römisches Theater
 Bahnhof München Süd
 Bahnhof Nürnberg Süd
 Bahnhof Oberhausen-Osterfeld Süd, früherer Name für Bahnhof Oberhausen-Osterfeld
 Bahnhof Recklinghausen Süd
 Haltepunkt Würzburg Süd, siehe Bahnhöfe in Würzburg #Haltepunkt Würzburg Süd

in Österreich:
 Graz Südbahnhof, früherer Name für Graz Hauptbahnhof
 Wien Südbahnhof, Vorgängerbauwerk des Bahnhofs Wien Hauptbahnhof

in der Schweiz:
 Bahnhof Bern Weissenbühl, Südbahnhofstrasse, Weissenbühl
 Bahnhof Bern Bümpliz Süd, Bümpliz
 Bahnhof Corcelles-Sud, Corcelles-près-Payerne, Kanton Waadt
 Bahnhof Grenchen Süd, Kanton Solothurn
 Bahnhof Langenthal Süd, Langenthal, Kanton Bern
 Bahnhof Vaulruz-Sud, Rue de la Gare-du-Sud, Vaulruz, Kanton Freiburg
 Bahnhof Vuadens-Sud, Vuadens, Kanton Freiburg

in anderen Ländern:
 Bahnhof Amsterdam Zuid, Niederlande
 Bahnhof Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid, Belgien
 Budapest Déli pályaudvar, Ungarn
 Bahnhof Kaliningrad Passaschirski, Russland
 Boston South Station, Vereinigte Staaten
 Taschkent Südbahnhof, Usbekistan

Siehe auch:

 Am Südbahnhof